Физика:

 Физика — область естествознания.
 Физика — фундаментальный трактат Аристотеля, заложивший основы физики как науки.
 «Физика» (физическая модель) — программирование игрового движка в процессе разработке компьютерных игр — симуляция движения объектов, столкновений и т.п.
 Физика — журнал ИД «Первое сентября».